Postdirektiv är ett grammatiskt kasus som anger någonting mot. Kasuset förekommer i lezginska.

Kasus